Карріг Донеган - старовинне ірландське селище та фортеця.
 Замок Карріг Груннін - назва Замку Каррігогуннелл у 1570 -1580 рр.